Hebardina är ett släkte av kackerlackor. Hebardina ingår i familjen storkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Storkackerlackor
Hebardina